1982 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят два — может означать:

 1982 — натуральное число между 1981 и 1983.
 1982 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1982 — эмиссионная туманность в созвездии Орион («туманность де Мерана»).

В литературе 
 1982 год в литературе

В искусстве 
 1982 год в кино
 1982 год в театре
 1982 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1982 год в музыке

В науке 
 1982 год в науке